La Serie Mundial de 1922 fue disputada entre New York Giants y New York Yankees.

Los Giants resultaron ganadores al vencer en la serie por 4 partidos a 0.

Desarrollo

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4

Juego 5

Véase también 
 Anexo:Series Mundiales
 Temporada 1922 de las Grandes Ligas de Béisbol

Referencias

1922
Estados Unidos en 1922
Deporte en 1922